Скво́рцівка — село в Україні, у Тавричанській сільській громаді Каховського району Херсонської області. Населення становить 143 осіб.

Посилання 

 Погода в селі Скворцівка

Джерела 
 Тавричанська ОТГ

Села Херсонської області